Jack Armstrong (titlu original: Jack Armstrong) este un film SF american din 1947 regizat de Wallace Fox. În rolurile principale joacă actorii John Hart, Pierre Watkin.

Prezentare

Capitole
 Mystery of the Cosmic Ray
 The Far World
 Island of Deception
 Into the Chasm
 The Space Ship
 Tunnels of Treachery
 Cavern of Chance
 The Secret Room
 Human Targets
 Battle of the Warriors
 Cosmic Annihilator
 The Grotto of Greed
 Wheels of Fate
 Journey into Space
 Retribution
Sursa:

Distribuție
 John Hart - Jack Armstrong
 Rosemary LaPlanche - Betty Fairfield, niece of Jim Fairfield
 Claire James - Princess Alura, leader of the native tribe on the island
 Joe Brown, Jr. - Billy Fairfield, nephew of Jim Fairfield
 Pierre Watkin - Uncle Jim Fairfield, owner of the aviation company
 Wheeler Oakman - Professor Hobart Zorn, one of Grood's henchmen
 Jack Ingram - Blair, Grood's "Spear-point Heavy" (chief henchman)
 Eddie Parker - Slade, one of Grood's henchmen
 Hugh Prosser - Vic Hardy, scientist kidnapped from the Fairfield aviation company
 Charles Middleton - Jason Grood, a mad scientist

Note

Legături externe
 
 
 Review of the VCI DVD at FulvueDrive-in.com

 

Filme din 1947
Filme americane
Filme în limba engleză
Filme regizate de Wallace W. Fox
Filme SF înainte de 1950
Filme Columbia Pictures